Johan Rosén kan syfta på bland andra: 

* Johan Rosén (1726–1773), svensk skolman och publicist
 Johan Rosén (1887–1962), svensk skådespelare och teaterledare
 Johan Rosén (född 1967), svensk ishockeyspelare och -tränare
 Johan Rosén (född 1986), svensk musiker och producent

Se även 

 Johan Magnus Rosén
 John Rosén